Still Waiting – singolo dei Sum 41 del 2002
 Still Waiting – singolo di Tom Chaplin del 2016